Luis Benítez puede referirse a las siguientes personas:

 Luis Benítez (futbolista) (1985-), futbolista argentino;
 Luis Benítez (poeta) (1956-), poeta argentino;
 Luis Benítez (taekwondo), practicante de taekwondo dominicano.